Een ISO-3166-landcode voor Seychellen
 De afkorting voor South Carolina, een van de Verenigde Staten
 De afkorting voor Santa Catarina (Brazilië), een van de 26 deelstaten van Brazilië
 De IATA-code voor Shandong Airlines uit China
 Een gangbare internationale afkorting voor sportclub
 Super-combinatie, een afdaling en één slalomreeks, die op dezelfde dag worden geskied
 De afkorting voor Supercharger, een compressor die lucht onder druk in de cilinder(s) van een verbrandingsmotor perst
 De afkorting voor Safety car, een wagen die de snelheid van deelnemende wagens op het circuit beperkt in geval van een gevaarlijke situatie in de Formule 1
 De afkorting voor enkele computerspellen:
 Tom Clancy's Splinter Cell (computerspelserie), een serie computerspellen van Ubisoft
 Tom Clancy's Splinter Cell (computerspel), een computerspel van Ubisoft
 Supreme Commander, een real-time strategy computerspel van Gas Powered Games
 StarCraft, een real-time strategy computerspel van Blizzard Entertainment
 De SC-3000, de computervariant van de SG-1000, een op spelcartridges gebaseerde spelcomputer van Sega
 SC-122 (konvooi), een geallieerd scheepskonvooi tijdens de Tweede Wereldoorlog

 Scandium, een scheikundig element
 M.Sc., ook MSc, M.Sc., MS of M.S. (Magister Scientiae), Meester in de exacte wetenschappen, een studietitel
 B.Sc., ook BSc of BS, (Baccalaureus Scientiae), kandidaat in de exacte wetenschappen, een studietitel
 B.App.Sc., een hbo-bachelortitel in Nederland, equivalent aan ingenieur
 Stratocumulus, een type wolk

 .sc is het achtervoegsel van domeinen van websites uit de Seychellen
 Subcutaan, het toedienen van onderhuidse injecties
 sub conditione Jacobi s.c of s.c.j  zie  Deo Volente
 Keizersnede of sectio caesarea

Zie ook 
 Biografielijst Sc
 SimCity (doorverwijspagina)